Ел Мескалито има више значења:

 Ел Мескалито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мескалито (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескалито (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мескалито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику